Рола́ндо Панера́и (; 17 октября 1924, Кампи-Бизенцио, Италия — 22 октября 2019, Флоренция) — итальянский оперный певец, баритон. Исполнял преимущественно итальянский репертуар, выступал в «Ла Скала» с Марией Каллас и Джузеппе Ди Стефано. Отличался музыкальностью, отличной дикцией и актёрским мастерством, был успешен в жанрах и драматической, и комической оперы. Среди его коронных ролей Форд в «Фальстафе» Верди и заглавная роль в опере Пуччини «Джанни Скикки».

Жизнь и карьера 
Родился в городе Кампи-Бизенцио неподалеку от Флоренции. Учился во Флоренции у Вито Фрацци и в Милане у Джакомо Армани и Джулии Тесс. Впервые выступил на сцене в 1946 году в роли лорда Аштона («Лючия ди Ламмермур» Доницетти). В 1947 году в неаполитанском в Театро ди Сан-Карло спел фараона в опере «Моисей в Египте» Россини. В 1951 году исполнил заглавную роль в опере Верди «Симон Бокканегра» в Бергамо и роль Шарплесса в опере Пуччини «Мадам Баттерфляй» в «Ла Скала» в Милане. Панераи участвовал в нескольких радиопостановках редко исполняемых опер Верди на РАИ в 1951 году (в память 50-летия смерти Верди), например, «Жанна д’Арк», «Битва при Леньяно», «Арольдо». Впоследствии воплотил все великие вердиевские роли, написанные для баритона: Риголетто, граф ди Луна в «Трубадуре», Жорж Жермон в «Травиате», Родриго в «Дон Карлосе», Амонасро в «Аиде».

Репертуар Панераи насчитывал более 150 опер, но прославился он как исполнитель комических ролей. Среди них Форд в «Фальстафе» (визитная карточка Панераи), Фигаро, Лепорелло, Гульельмо и Альфонсо (в операх Моцарта «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все»), Фигаро в опере Россини «Севильский цирюльник», Белькоре, Дулькамара и Малатеста («Любовный напиток» и «Дон Паскуале» Доницетти). На протяжении многих лет Панераи представлял на сцене Джанни Скикки (одноимённая опера Пуччини) и в последний раз спел эту партию в конце 2011 года в Генуе в возрасте 87 лет.

В числе его интерпретаций несколько мировых премьер: «Огненный ангел» Сергея Прокофьева (1955), «» Пиццетти (1961), «Бравый солдат Швейк» Турки (1962), а также заглавная роль в опере Хиндемита «», роли в операх Р. Штрауса и Менотти.

Панераи выступал на ведущих оперных сценах мира, в том числе в Парижской Опере, в Ковент-Гардене в Лондоне, в Большом театре в Москве, Франкфуртской опере, на Зальцбургском и Глайндборнском фестивалях. В период с 1955 по 1972 год регулярно участвовал в фестивале в Экс-ан-Провансе. В Венской опере впервые выступил в 1956 году в роли Энрико в «Лючии ди Ламмермур» в гастрольном спектакле «Ла Скала» с Марией Каллас в главной роли. Позднее Панераи был постоянным гостем Венской оперы вплоть до последнего выступления здесь в роли Дулькамары в 1998 году.

Роландо Панераи был постоянным партнёром Марии Каллас и Джузеппе Ди Стефано в сценических записях опер. Среди них «Трубадур» (граф ди Луна), «Сельская честь» Масканьи (Альфредо), «Паяцы» Леонкавалло (Сильвио), «Пуритане» Беллини, «Богема» Пуччини (Марсель). Участвовал в примечательной записи «Мадам Баттерфляй» с Ренатой Скотто и Карло Бергонци (Шарплесс), записи «Травиаты» с Беверли Силлз и Николаем Геддой (Жермон). Спел Форда в трёх разных записях с выдающимися исполнителями роли Фальстафа Тито Гобби, Дитрихом Фишер-Дискау, и Джузеппе Таддеи, из них последняя — видеозапись с Гербертом фон Караяном за дирижёрским пультом, существует запись и Панераи в роли Фальстафа. В записи «Парсифаля» Вагнера на итальянском языке в 1950 году с Каллас в роли Кундри и Борисом Христовым в роли Гурнеманца певец исполнил роль Амфортаса. В видеозаписях сохранились его исполнения ролей Форда, Фигаро (Россини), Риголетто, Сильвио, концертное выступление в Большом театре и другие.

Даже в преклонном возрасте Панераи был активным деятелем оперного искусства, давал мастер-классы, в качестве режиссёра осуществил несколько постановок, в их числе «» Доницетти, «Травиата», «Богема», в 2013 году «Риголетто» и «Трубадур», в 2018 году «Джанни Скикки».

Умер 22 октября 2019 года в возрасте 95 лет.

Примечания

Литература 
 Alain Pâris, Dictionnaire des interprètes et de l’interprétation musicale au XX siècle (2 vols), Éditions Robert Laffont (Bouquins, Paris 1982, 4th Edn. 1995, 5th Edn 2004). 
 D. Hamilton (ed.),The Metropolitan Opera Encyclopedia: A Complete Guide to the World of Opera (Simon and Schuster, New York 1987). 
 Roland Mancini and Jean-Jacques Rouveroux, (orig. H. Rosenthal and J. Warrack, French edition), Guide de l’opéra, Les indispensables de la musique (Fayard, 1995). 
 Rolando Panerai, simpatia e comunicativo, Elio Trovato, Ed. Azzali, 2009

Ссылки 
 
 Интервью Брюса Даффи с Роландо Панераи  bruceduffie.com, 31 октября 1996

Умершие в 2019 году
Родившиеся в 1924 году
Оперные певцы и певицы Италии
Оперные певцы и певицы XX века
Оперные певцы и певицы XXI века
Оперные режиссёры XXI века